Лаванда — рід рослин родини глухокропивових
 Лаванда — селище, Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Лаванда — колишній спецпідрозділ у складі Національної гвардії України

Див. також 
 Лаванда вузьколиста